В отборочной группе 7 молодёжного чемпионата Европы по футболу 2009 играли сборные Австрии, Бельгии, Словакии, Исландии и Кипра.

Итоговая таблица

Результаты матчей

Ссылки 

Отборочный турнир
Футбол в Европе в 2007 году
Футбол в Европе в 2008 году